Happy Ending o Happy Endings (En español: Final feliz) también puede referirse a:

Cine y televisión
 Happy Ending (película), una película Bollywood de 2014
 Winter Passing, una película estadounidense de 2005 lanzada en el Reino Unido en 2013 como Happy Endings
 Happy Endings (película), una película de 2005 protagonizada por Lisa Kudrow
 Happy Endings (película de 1983), una película dirigido por Noel Black
 Happy Endings (serie de televisión), una comedia de situación estadounidense de 2011-2013
 The Happy Ending, un drama de 1969 protagonizado por Jean Simmons
 The Happy Ending (película de 1931), protagonizado por George Barraud
 The Happy Ending (película de 1925), protagonizada por Fay Compton
 Happy Endings?, un documental de 2009
 Happy Endings, el título de trabajo para Inside No. 9

Ficción 
 Happy Endings (Doctor Who), una novela de Doctor Who del 1996 de Paul Cornell
 «Happy Ending» (cuento), una historia de ciencia ficción de 1948 por Henry Kuttner
 «Happy Endings» (cuento), un cuento corto de Margaret Atwood
 Happy Ending, una historia corta de 1957 y antología de 1990 por Fredric Brown
 Happy Endings: Tales of a Meaty-Breasted Zilch, un libro de 2007 por Jim Norton

Música 
 Happy Ending (álbum de Dogstar), 2000
 Happy Ending (álbum de The Phoenix Foundation), 2007
 Happy Endings (álbum de Old Dominion), 2017
 «Happy Ending» (canción), una balada pop rock de 2007 de Mika
 «My Happy Ending», una canción de 2004 de Avril Lavigne
 Happy Endings, un álbum de 1981 por Peter Skellern
 «Happy Ending», una canción de 1984 de Joe Jackson en Body and Soul
 «Happy Endings», una canción de 1994 de Pulp en His 'n' Hers
 «Happy Endings», una canción de 2011 de Doris Day en My Heart
 «Happy Ending», una canción de 2004 de Ayumi Hamasaki en My Story
 Happy Ending (EP), extended play de 2016 del grupo femenino surcoreano DIA

Otros 
 Happy Endings (álbum de Jackie Martling), una grabación de comedia de 2008

Véase también 
 Happy End
 Happy Endings Productions, una productora de televisión de entretenimiento irlandesa